Да́рья Серге́евна Тру́бникова (род. 1 января 2003) — российская художественная гимнастка, двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами, чемпионка России 2020 года в упражнениях с мячом и с лентой, бронзовая призёрка того же года в упражнениях с булавами.

Воспитанница отделения художественной гимнастики ДЮСШ «Квант» г. Обнинск.

Тренер в сборной страны — Амина Зарипова.

Кандидат в мастера спорта.

В 2020 году являлась амбассадором бренда спортивной одежды для гимнастики и танцев Solo.

С января 2022 года является амбассадором спортивного бренда Demix.

В январе 2023 года Дарья объявила об уходе из спорта.

Биография

Спортивная карьера: 2018 год 
По юниорам в 2018 году завоевала бронзу в личном многоборье на первенстве России, затем поехала на проходивший в июне чемпионат Европы и вернулась с двумя золотыми медалями: за упражнения с булавами и командной. В октябре представляла Россию в Буэнос-Айресе на летних юношеских Олимпийских играх и завоевала золото в личном многоборье.

Спортивная карьера: 2019 год 
В 2019 году для Дарьи начался первый сезон по сеньорам. На этапе Гран-При в Киеве в многоборье Дарья финишировала четвёртой с общим результатом 74.750. Также Дарья завоевала бронзовую медаль в финале с булавами с оценкой 19.600. 

Следующий этап Гран-При был не менее удачным: Даша выиграла золото в многоборье с общим результатом 83.75. 

В этом же году Даша выступала на чемпионате России, где выиграла золото в упражнении с обручем и серебро в упражнении с лентой.

Спортивная карьера: 2020 год 
Соревновательный сезон для Дарьи начался очень удачно. На Гран-при, проходившем в Москве, Даша выиграла серебро в многоборье с результатом 92.450. В финале с обручем Дарья завоевала бронзу, а в финале с булавами — золото, обогнав Дину Аверину.

Следующим стартом Даши стал Чемпионат России по художественной гимнастике. Даша попала в десятку лучших в многоборье, расположившись на восьмой строчке. Дарья прошла во все четыре финала, став первой в упражнении с мячом и лентой, а также третьей в упражнении с булавами.

Спортивная карьера: 2021 год 
Вошла в состав сборной России по художественной гимнастике на 2021 год.

Первый старт был на ежегодном международном турнире Гран-При Москва 2021. В индивидуальном многоборье Дарья заняла седьмое место с результатом 89,65.

На чемпионате России по художественной гимнастике 2021 в Москве Дарья завоевала золотую медаль в командном зачёте и бронзовую медаль в упражнении с мячом (26,65).

В финале клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике в лиге GR Iberdrola League 2020 клуб Almara de Burjassot (CVA), за который выступала Дарья Трубникова, занял второе место. Первое место Дарья заняла в упражнениях с лентой (24,650) и второе место, после Екатерины Селезнёвой, в упражнениях с мячом (25,750).

Кубок мира по художественной гимнастике 2021 в Баку — золото (многоборье) с результатом 98.800, серебро (мяч).

Программы

Примечания 

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Спортсмены Тамбова